Le terme «Palluau» peut se référer à:

Toponymes 
Palluau, une commune dans le département  de la Vendée dans la région du Pays de la Loire dans l'ouest de la France.
Palluau, ancienne seigneurie de l'élection de Troyes avec un château éponyme.
 Lac Palluau, un plan d'eau du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan de la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.
 Palluau-sur-Indre, une commune dans l 'Indre département dans le centre France.